patronyme composé
  ;

personnalités
 Jules Henri de Sibour (1872-2012), architecte français ;
 Léon-François Sibour (1807-1864), ecclésiastique et homme politique français ;
 Louis Marius Philippe Auguste Sibour (1827-1899), capitaine de vaisseau, envoyé en mission en Guyane (1860) ;
 Marie Dominique Auguste Sibour (1792-1857), ecclésiastique français.

Toponyme 

 Rue Sibour, voie du 10e arrondissement de Paris, en France.